Купин — русская фамилия.

Персоналии 
 Купин, Иван Владимирович (1914—1998) — Герой Советского Союза.
 Купин, Фёдор Николаевич (1923—1988) — Герой Советского Союза.

 Купина, Екатерина Дмитриевна (род. 1986) — российская легкоатлетка.
 Купина, Наталия Александровна (род. 1940) — российский лингвист.

Топоним 
 Купин — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.

См. также 
 Купина